Радиовещание в Никарагуа входит в число средств массовой информации Никарагуа.

История 
Создание системы радиосвязи и радиовещания (в качестве служебного средства оповещения и связи для национальной гвардии Никарагуа) началось в январе 1933 года при технической помощи США. 

15 сентября 1945 года в Никарагуа был зарегистрирован клуб радиолюбителей.

22 марта 1963 года активисты СФНО захватили радиостанцию "Radio Mundial" в Манагуа и передали в эфир воззвание с протестом против встречи президента США Дж. Кеннеди с главами центральноамериканских государств. 

В 1971 году в стране действовали свыше 70 радиостанций, наиболее крупными являлись «» (правительственная станция), «Радио Манагуа» (столичная станция, принадлежавшая семейству Сомоса), а также частная станция «Radio Mundial». Для обеспечения функционирования радио и телевидения была создана правительственная служба - Управление национального радио и телевидения, офис которой находился в Манагуа.

В ходе землетрясения 23 декабря 1972 года столичная радиостанция пострадала, но в дальнейшем её работа была восстановлена. 

В июне 1978 года начала вещание нелегальная радиостанция СФНО - "Радио Сандино" (изначально представлявшая собой коротковолновый радиопередатчик марки «Collins» с блоком питания и магнитофоном, которые перемещали на мулах). 17 июня 1979 года "Радио Сандино" объявило о создании Временного правительства национального возрождения.

После победы Сандинистской революции летом 1979 года принадлежавшие семейству Сомоса активы были национализированы, и «Радио Сандино» (официальное радио СФНО) начало работу в столице.

Новое правительство объявило 1980 год годом ликвидации неграмотности, и возможности радио были задействованы в кампании по ликвидации неграмотности (министерством культуры Никарагуа было создано «Радио Гуэгуэнсе», которое транслировало образовательно-культурные программы).

В начале 1980-х годов в стране действовали 54 радиостанции (в том числе, одна правительственная радиостанция "" и одна официальная радиостанция СФНО - "Радио Сандино").

После начала войны с "контрас" активизировалось радиовещание на Никарагуа нелегальных радиопередатчиков "контрас" из приграничных с Никарагуа районов Гондураса и Коста-Рики, также пропагандистские выступления лидеров "контрас" начали транслировать коммерческие радиостанции Гондураса, Коста-Рики, Сальвадора и США.

С начала 1987 года интенсивность радиопропаганды "контрас" на Никарагуа значительно увеличилась. К началу августа 1987 года пропагандистское вещание на Никарагуа вели 44 радиопередатчика.

В 1987 году при технической помощи СССР началось строительство средневолновой радиостанции в городе Эстели.

В конце 1980-х годов в стране действовали 50 радиостанций (из них 20 государственных и общественных радиостанций, а остальные - частные).

В начале 1990-х годов в стране действовали более 50 радиостанций.

Примечания 

Средства массовой информации Никарагуа
Радиовещание по странам